Александр Шейн: Шейн, Александр Александрович (род. 1976) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Шейн, Александр Самуилович (1933—2015) — советский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр.